Asfalt kan syfta på:

 Asfalt – ett material som används vid vägbeläggning
 Asfalt (bok) – en bok från 1979 av Ivar Lo-Johansson
 Asfalt (film) – en tysk film från 1929 i regi av Joe May